Год дракона:

 Год дракона — год китайского зодиака.
 «Год дракона» — кинофильм 1985 года режиссёра Майкла Чимино.
 «Год дракона» — советский исторический кинофильм 1981 года, снятый по сценарию Юрия Визбора.